Rezultati Prvenstva Anglije 1878 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 Frank Hadow :  Spencer Gore  7-5 6-1 9-7

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1878